Le terme « Kabal » peut désigner :

Kabal, une planète fictive de l'univers de Star Wars.
Kabal, personnage fictif de jeu vidéo de la série Mortal Kombat.
Kabal, groupe de rap français originaire de Bobigny.
Kabal, une localité de Croatie située dans la municipalité de Farkaševac, comitat de Zagreb.
 Kabal, une ville pakistanaise dans la province de Khyber Pakhtunkhwa.

Voir aussi
Le Théâtre de monsieur et madame Kabal